Il doppio del torneo di tennis Copa Petrobras Montevideo 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Franco Ferreiro e Flávio Saretta che hanno battuto in finale Daniel Gimeno Traver e Rubén Ramírez Hidalgo 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Máximo González /  Sebastián Prieto (semifinali)
 Brian Dabul /  Sergio Roitman (quarti di finale)

 Martín García /  Luis Horna (quarti di finale)
 Mariano Hood /  Alberto Martín (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Copa Petrobras Montevideo 2008